Kotenko ist der Familienname folgender Personen:
Artur Kotenko (* 1981), estnischer Fußballspieler
Natascha Kotenko (* 1974), ukrainische Handballspielerin und -trainerin